Arnay kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Arnay-sous-Vitteaux, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Arnay-le-Duc, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,